Косаговский — русская фамилия.

Известные носители:
 Косоговский, Владимир Андреевич (встречается написание Косаговский) (1857—1918?) — русский генерал, командир Персидской казачьей бригады, участник русско-японской войны 1904—1905 гг.
 Косаговский, Павел Павлович (1833—1895) — тайный советник.
 Косаговский, Юрий Юрьевич (род. 1941) — российский художник.